

Localidades

Sunray (Oklahoma)
Sunray (Texas)

Veja também
Sun Ray

Desambiguações de topônimos